Венсюссель-Ти () — остров на севере Дании.

Площадь — 4685 км², это второй по величине остров в европейской части страны (после Зеландии). На острове проживает 306 373 человека (2003).

Ранее остров был связан с полуостровом Ютландия песчаным перешейком, но Февральское наводнение 1825 года размыло перешеек, превратив бывший залив Лим-фьорд в систему проливов. Традиционно Венсюссель-Ти рассматривается как часть Ютландии.

С севера остров омывается водами пролива Скагеррак. На территории коммуны Фредериксхавн расположена самая северная точка континентальной Дании.

Крупнейшие населённые пункты — города Тистед, , Брённерслев, Йёрринг, Фредериксхавн. Административно остров входит в область Северная Ютландия.

Примечания 

Острова Дании
Северная Ютландия (область)